Горохов Андрей Васильевич (род. 19 сентября 1952, Туапсе) — советский и российский энтомолог, палеонтолог, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, специалист по систематике прямокрылых.

Биография 
Родился 19 сентября 1952 года в Туапсе

Окончил Оренбургский Государственный Педагогический Университет по специальностям биология и химия, участвовал в деятельности студенческих научных обществ и в экспедициях по Оренбургской области, Казахстану и Средней Азии. В 1974 г. поступил в аспирантуру Зоологического института Академии Наук СССР и в 1980 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по сверчковым (Grylloidea) фауны Средней Азии. В этот период и позднее участвовал в ряде экспедиций в южные районы СССР (Туркмения, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Крым, Приморский край и Курильские о-ва), проводимых Зоологическим институтом совместно с местными научными организациями.

С 1981 г. работает в Зоологическом институте в Лаборатории систематики насекомых в должностях младшего, старшего, ведущего и главного научных сотрудников. В 1985—1990 гг. участвовал в международных советско-монгольской и советско-вьетнамской зоологических экспедициях на территории Монголии и Вьетнама.

В 1991 г. ему была присуждена ученая степень доктора биологических наук, а его докторская диссертация была опубликована в 1995 г. в виде 2-томной книги по системе и эволюции подотряда длинноусых прямокрылых (Ensifera). В этом же году А. В. Горохов возглавил Отделение прямокрылых насекомых в Зоологическом институте и стал куратором главной справочной коллекции по этим насекомым в России.

Научные интересы 
Дальнейшая работа А. В. Горохова была связана с тропическими исследованиями в Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее, в Турции, Южной и Центральной Америках, в Африке и на Мадагаскаре. Им было совершено около 20 экспедиций в разные страны этих регионов, обработаны большие материалы этих экспедиций. В результате этой работы и с учётом предыдущих исследований А. В. Гороховым было открыто и описано свыше 3000 новых для науки таксонов (от подсемейств и триб до родов и видов), для многих из ранее описанных таксонов было исправлено или установлено таксономическое положение в системе. Для лучшего понимания эволюционных тенденций в морфологии, филогенетических отношений между высшими таксонами и географической истории прямокрылых А. В. Горохов постоянно использовал палеонтологические данные и обрабатывал новые ископаемые материалы, что позволило найти предковые таксоны для ряда ветвей отряда прямокрылых, описать свыше 10 новых семейств и надсемейств ископаемых прямокрылых, а также ряда других отрядов древних ортоптероидных насекомых (Polyneoptera). Кроме того, им были выявлены некоторые новые закономерности и теоретические аспекты биологической эволюции: генитальные часы; колебательная и поступательная формы эволюции; анализ эволюционных сценариев как метод филогенетических исследований; ранги таксонов как основа математизации биоразнообразия.

С 2008 г. А. В. Гороховым совместно с В. В. Изерским было начато исследование прямокрылых Перу. Были организованы 4 экспедиции в провинциях Satipo и Atalaya, а также в районе реки Morona и в верховьях Амазонки (2008, 2010—2011, 2017, 2018—2019 гг.). Итоги этих полевых работ отражены в 17 публикациях, в которых были опубликованы многочисленные новые данные по перуанским прямокрылым, включая описания около 80 новых для науки таксонов и обзоры по фауне сверчков подсемейств Podoscirtinae и Phalаngopsinae Перу.

В честь А. В. Горохова, названо около 30 новых для науки таксонов (в основном виды и роды, но и одно ископаемое семейство Gorochoviidae).

Член научных советов Института и редколлегий научных журналов «Труды Зоологического института РАН (Proceedings of the Zoological institute of RAS)», «Zoosystematica Rossica» и Far Eastern Entomologist.

Входил в число организаторов съездов Русского энтомологического общества.

Таксоны названные в честь А. В. Горохова 
Рода
 Andrea Mistshenko (Orthoptera)
 Gorochovius Xie, Zheng et Li (Orthoptera)
 Gorochovitettix Storozhenko et Pushkar (Orthoptera)
 Gorochovia Storozhenko (Grylloblattida)
 Gorochoviella Storozhenko (Grylloblattida)
Виды
 Andrea gorochovi Mistshenko (Orthoptera)
 Tettilobus gorochovi Podgornaja (Orthoptera)
 Bergiola gorochovi Garai (Orthoptera)
 Cearagryllus gorochovi Martins-Neto (Orthoptera)
 Sigmaboilus gorochovi Fang, Zhang, Wang et Zhang (Orthoptera)
 Mesagraecia gorochovi Ingrisch (Orthoptera)
 Hueikaeana andreji Ingrisch (Orthoptera)
 Apotetamenus gorochovi Cadena-Castaneda (Orthoptera)
 Aphonomorphus gorochovi Cadena-Castaneda et Noriega (Orthoptera)
 Mikluchomaklaia gorochovi Otte (Orthoptera)
 Anacranae gorochovi Storozhenko (Orthoptera)
 Toacris gorochovi Storozhenko (Orthoptera)
 Pteronemobius gorochovi Storozhenko (Orthoptera)
 Rostella gorochovi Storozhenko (Orthoptera)
 Mongoloidelis gorochovi Storozhenko (Grylloblattida)
 Deroplatys gorochovi Anisyutkin (Dictyoptera)
 Calolamprodes gorochovi Anisyutkin (Dictyoptera)
 Pseudophoraspis gorochovi Anisyutkin (Dictyoptera)
 Rhabdoblatta gorochovi Anisyutkin (Dictyoptera)
 Pycnoscelis gorochovi Anisyutkin (Dictyoptera)
 Melittia gorochovi Gorbunov (Lepidoptera)
 Nanomyrmacyba gorochovi Korotyaev (Coleoptera)
 Mecysmoderes gorochovi Korotyaev (Coleoptera)
 Oligoneurus gorochovi Belokobylskij (Hymenoptera)
 Ipodoryctes andreii Belokobylskij (Hymenoptera)
 Incurvarion gorochovi Kasparyan (Hymenoptera)
 Isomya gorochovi Verves (Diptera)

Публикации 
Автор свыше 300 публикаций (книг, научных и научно-популярных статей).

 Горохов А.В.Система и эволюция прямокрылых подотряда Ensifera (Orthoptera). Часть 1. // Труды Зоологического института РАН, том 260, вып. 1. Санкт-Петербург, 1995. 225 с.
 Горохов А.В.Система и эволюция прямокрылых подотряда Ensifera (Orthoptera). Часть 2. // Труды Зоологического института РАН, том 260, вып. 2. Санкт-Петербург, 1995. 214 с.
 Горохов А. В. Материалы по фауне и систематике лжекузнечиковых (Orthoptera, Stenopelmatoidea) Индокитая и некоторых других территорий. XI// Энтомологическое обозрение. 2013. Т. 92. № 3. С. 537—554.
 Горохов А. В. Новые и малоизвестные сверчки подсемейства Phalangopsinae (Orthoptera, Gryllidae). 5. неотропические таксоны трибы Paragryllini // Зоологический журнал. 2009. Т. 88. № 7. С. 809—822.
 Горохов А. В. О пермских и триасовых палочниках (Phasmoptera) из Евразии// Палеонтологический журнал. 1994. № 4. С. 64.
 Gorochov A.V. A new, enigmatic family for new genus and species of Polyneoptera from the upper permian of Russia // ZooKeys. 2011. Т. 130. С. 131—136.
 Gorochov A.V., Tan M.K. New crickets of the subfamilies Phaloriinae and Pteroplistinae (Orthoptera: Gryllidae) from Singapore // Zootaxa. 2012. № 3525. С. 18-34.

Членство в профессиональных обществах 
 Член Всесоюзного Энтомологического Общества (с 1974 г. по 1992 г.)
 Член Русского Энтомологического Общества (с 1992 г.)
 Член Международного Ортоптерологического Общества (Orthopterists’ Society) (с 1990 г.)
 Член-основатель Mеждународного Палеоэнтомологического Общества (с 2001 г.)

Примечания 

Ортоптерологи
Энтомологи СССР
Энтомологи России
Сотрудники Зоологического института РАН